Bakay Lajos (1880–1959) sebész, egyetemi tanár, felsőházi tag
 Bakay Lajos (1917–1998) agysebész, idegsebész, orvostörténész, egyetemi tanár
 Bakay Lajos (1920–1999) színész